Isla del Carmen puede referirse a:

 Isla del Carmen, en el estado mexicano de Campeche.
 Isla del Carmen, en la comunidad autónoma española de Asturias.